La Ligue des champions de volley-ball masculin est la plus importante compétition de club, de la saison 1988-1989, en Europe.

Participants

Tours de qualification

Premier tour

Deuxième tour

Tours de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Finale 

|}

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions masculine de volley-ball
Volley-ball en 1988
Volley-ball en 1989
Volley-ball M1